Аллофс () — прізвище німецького походження. Відомі носії:
 Клаус Аллофс — німецький футболіст, футбольний тренер і функціонер
 Томас Аллофс — німецький футболіст